Boby Brno se může vztahovat na:
 FC Zbrojovka Brno – bývalý název fotbalového klubu FC Zbrojovka Brno
 FC Boby Brno Hrdlořezy – futsalový tým působící v Praze